

События

Январь 
 5 января — президент Франции Луи Наполеон Бонапарт отправил в отставку главнокомандующего генерала Шангарнье, чем вызвал правительственный кризис.
 10 января — из-за финансовых проблем подал в отставку премьер-министр Испании генерал Рамон Нарваэс. Новым главой правительства стал ставленник королевы Изабеллы II Хуан Браво Мурильо.
 11 января — с восстания в деревне Цзиньтянь уезда Гуйпин округа Синьчжоуфу провинции Гуанси (Цзиньтяньское восстание) началось Восстание тайпинов в Китае.
 15 января — президентом Мексики стал генерал Мариано Ариста, выступавший за сотрудничество с США.
 24 января — президент Франции Луи Наполеон Бонапарт сформировал новое правительство.

Февраль 
 2 февраля — объединённая армия Сальвадора и Гондураса разбита гватемальской армией при местечке Арада.
 5 февраля — президентом Венесуэлы стал брат диктатора Хосе Тадео Монагаса Хосе Грегорио Монагас.

Апрель 
 20 апреля — в Перу впервые в истории власть была в законном порядке передана избранному президентом Хосе Руфино Эченике.

Май 
 1 мая — открытие Первой всемирной выставки в Лондоне.
 21 мая — в Республике Новая Гранада окончательно отменено рабство.

Июнь 
 21 июня — сыграна Бессмертная партия

Июль 
 26 июля — Законодательное собрание Франции отвергло конституционную поправку, позволявшую президенту быть переизбранным на второй срок.

Август 
 6 августа — между Россией и цинским Китаем заключён Кульджинский договор о расширении русской торговли в Китае и её гарантиях.
 27 августа — В Китае тайпины захватывают город Юнъань. Там провозглашено «Небесное государство великого благоденствия» (Тайпин Тяньго) и сформировано новое правительство

Сентябрь 
 18 сентября 
 Президентом Чили стал консерватор Мануэль Монтт.
 Учреждена The New York Times

Ноябрь 
 1 ноября — в России открывается Николаевская железная дорога, соединяющая Москву с Санкт-Петербургом.
 6 ноября — законодательная ассамблея Гватемалы избрала президентом страны главнокомандующего армией Рафаэля Карреру.
 21 ноября — Парагвай, Бразилия и провинции Ла-Платы Энтре-Риос и Корриентес заключили соглашение, обязавшись совместно свергнуть режим генерала Хуана Росаса в Буэнос-Айресе.

Декабрь 
 2 декабря — президент Франции Луи Наполеон Бонапарт совершил переворот и распустил Законодательное собрание.
 8 декабря — в Чили подавлено антиправительственное восстание в городе Консепсьон.
 20 декабря — у королевы Изабеллы II родилась наследница престола Испании инфанта Мария Изабелла.
 31 декабря — патентом императора Австрии Франца Иосифа I (Сильвестров патент) отменена октроированная конституция Австрии от 4 марта 1849 года и восстановлена неограниченная власть императора.

Без точных дат 
 В Лондоне прошла первая Всемирная выставка.
 В Москве открылась Мастерская Эйнема (с 1889 по 2007 год — кондитерская фабрика Красный Октябрь).
 Чите присвоен статус города.
 В декабре по Сицилии и Кастелламмаре-дель-Гольфо проносится опустошительный смерч, около 500 погибших.

Наука

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1851 году
 14 января — Людвиг Клайзен (Кляйзен), немецкий химик (ум. 1930).
 25 января — Блокс, Ян, бельгийский композитор, дирижёр (ум. 1912).
 24 февраля — Герман Пааше, немецкий экономист, статистик и политик, профессор и депутат (ум. 1925).
 24 февраля — Карел Либшер, чешский художник (ум. 1906).
 21 марта — Исмаил Гаспринский, крымскотатарский просветитель, издатель и общественный деятель.
 8 апреля — Спиридон Ламброс, греческий историк, премьер-министр Греции в 1916—1917 годах. (ум. 1919).
 21 апреля –  Силвиу Ромеру, бразильский прозаик, поэт, литературовед
 25 апреля — Николай Фёдорович Золотницкий, один из зачинателей русского аквариумистского движения, а также международной аквариумистики, автор книги «Аквариум любителя».
 1 мая — Христоф Эберхард Нестле, немецкий протестантский богослов, лингвист и педагог
 20 мая — Петрос Дурян, армянский поэт.
 2 октября — Фердинанд Фош, видный французский военачальник, маршал Франции (ум. 1929),
 28 ноября — Йонас Басанавичюс, литовский историк, фольклорист, публицист, общественный деятель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1851 году
 1 февраля — Шелли, Мэри Уолстонкрафт, английская писательница.
 9 марта — Ханс Кристиан Эрстед, датский физик.
 19 апреля — Бюкуа, Георг Франц Август, натурфилософ
 19 июля — Томаш Зан, польский поэт.
 26 ноября — Никола Жан де Дьё Сульт, маршал Франции, премьер-министр Франции в 1832—1834, 1839—1840 и 1840—1847 годах (род. 1769).

См. также

Примечания